Twenty-Five Twenty-One (koreanisch ) ist eine südkoreanische Serie, die von Hwa&Dam Pictures umgesetzt wurde. Die Premiere der Serie fand am 12. Februar 2022 auf dem südkoreanischen Kabelsender tvN statt. Im deutschsprachigen Raum erfolgte die Erstveröffentlichung der Serie am 5. August 2022 auf dem Streamingdienst Netflix.

Handlung 
Im Jahr 1998, einer Zeit, in der wegen der Asienkrise und den Auflagen des Internationalen Währungsfonds  Träume unerreichbar scheinen, lernt die Nachwuchsfechterin Na Hee-do den fleißigen Baek Yi-jin kennen. Sie begegnen sich im Alter von 22 und 18 Jahren und verlieben sich ineinander im Alter von 25 und 21 Jahren. Das Schulfechtteam der High School von Na Hee-do wird aufgrund der Krise aufgelöst. Um ihrer Leidenschaft weiter nachgehen zu können, wechselt sie die Schule und wird später Mitglied der koreanischen Nationalmannschaft. Die ursprünglich reiche Familie von Baek Yi-jin verliert ihr Vermögen in der Krise und trennt sich. Baek Yi-jin schlägt sich durch Nebenjobs durch und wird später ein erfolgreicher Fernsehreporter. In der heutigen Zeit (2022) will die Tochter von Na Hee-do ihre Ballettstunden aufgeben. Im Haus ihrer Großmutter findet sie die alten Tagebücher ihrer Mutter, anhand derer die Handlung erzählt wird.

Besetzung und Synchronisation 
Die deutschsprachige Synchronisation entstand nach den Dialogbüchern von Douglas Welbat, Horst Müller und Christine Epp sowie unter der Dialogregie von Douglas Welbat durch die Synchronfirma CSC-Studio in Hamburg.

Hauptdarsteller

Nebendarsteller

Einschaltquoten

Episodenliste

Weblinks 
 
 Twenty-Five Twenty-One bei tvN (koreanisch)
 
 
 Twenty-Five Twenty-One auf HanCinema (englisch)

Einzelnachweise 

K-Drama
Fernsehserie der 2020er Jahre
Fernsehserie (TVN, Südkorea)
Netflix